Лисициа́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Лисициан, Герасим Павлович (род. 1943) — советский актёр театра и кино, чтец, режиссёр, поэт, сын Павла Лисициана.
 Лисициан, Карина Павловна (род. 1938) — советская, российская и армянская певица, музыкальный педагог.
 Лисициан, Мария Вартановна (1908—1995) — тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер СССР.
 Лисициан, Назели Степановна (1906—2005) — советский экономист.
 Лисициан, Павел Герасимович (1911—2004) — советский оперный певец.
 Лисициан, Рубен Павлович (род. 1945) — советский, российский и армянский певец, вокальный педагог. Заслуженный артист России (1992), профессор.
 Лисициан, Рузанна Павловна (род. 1945) — советская, российская и армянская певица.
 Лисициан, Србуи Степановна (1893—1979) — советский искусствовед, исследователь танцевального и театрального фольклора.
 Лисициан, Степан Данилович (1865—1947) — российский и советский педагог и учёный.
 Лисициан, Тамара Николаевна (1923—2009) — советский кинорежиссёр и сценарист.